Tesoro español puede hacer referencia a:

 Cualquier tesoro que por su relación con España se adjetive como español.
 La Hacienda pública española, con la denominación oficial de Tesoro público (Dirección General del Tesoro y Política Financiera).
 Tesoro de la lengua castellana o española, un diccionario.

Notas